Linda Rosa é uma canção da cantora Maria Gadú do seu álbum homônimo. Lançada como segundo single oficial, em Janeiro de 2010, a canção foi incluída na trilha sonora da novela Cama de Gato.

Na verdade, a canção Linda Rosa é do vocalista da Banda Playmobille: Gugu Peixoto.

Posição nas paradas 

Singles de 2010
Maria Gadú